ROB může být:
 Registr obyvatel
 Rádiový orientační běh